Holt (Alabama)
 Holt (Alemanya)
 Holt (Gal·les)
 Holt (Minnesota)
 Holt (Missouri)
 Jennifer Holt
 John Holt (Dundee, 1956), futbolista escocès 
 Kåre Holt (1916, Våle – 1997), escriptora noruega